Cinematograful „Modern” a fost un cinematograf construit în anul 1959 în municipiul Suceava. Clădirea fostului cinematograf se află situată pe Strada Dragoș Vodă nr. 1, în centrul orașului. În prezent aici funcționează Centrul Cultural al Municipiului Suceava.

Istoric 
Clădirea cinematografului este considerată reprezentativă pentru orașul Suceava, fiind amplasată în imediata vecinătate a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” și a Bisericii Sfântul Nicolae. Timp de aproape șase decenii, începând cu 1959, aici funcționează principalul cinematograf al orașului, având o sală cu capacitatea de 500 de locuri.

După Revoluția din decembrie 1989, numărul de spectatori scade continuu, iar după anul 2000, edificiul intră într-o stare avansată de degradare. Ulterior, cinematograful este închis, asemenea multor alte cinematografe din România.

În 2008 clădirea Cinematografului „Modern” este preluată de administrația locală a orașului de la Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor (RADEF), împreună cu clădirea Cinematografului „Arta” din cartierul Ițcani, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 7/2008.

Centrul Cultural al Municipiului Suceava 
La sfârșitul anului 2010, clădirea cinematografului este în mare parte demolată de autoritățile locale, pentru ca pe ruinele sale să se ridice, în următorii ani, Centrul Cultural al Municipiului Suceava. Din vechea clădire a rămas doar fațada, adică partea care este vizibilă din sensul giratoriu, în vreme ce partea din spate este refăcută în întregime, fiind extinsă și supraetajată, pentru a face loc unui număr mare de birouri, săli de spectacole și de repetiții.

Costul lucrărilor de transformare a Cinematografului „Modern” se ridică la circa două milioane de euro. Lucrările, începute în octombrie 2010, prevăd, printre altele, repararea tencuielilor interioare și exterioare, refacerea acoperișului, montarea de instalații sanitare, de apă caldă și rece, de încălzire, electrice, de gaze naturale, acustice și de sonorizare, amenajarea pardoselii, construirea unei scene, montarea de scaune, instalarea unui ecran de proiecție etc.

Referințe

Legături externe 
 Cinematograful „Modern” - Galerie foto, Monitorul de Suceava (23 aprilie 2012)
 Nostalgii. Rulează la „Modern”, Sergiu Rusu, Monitorul de Suceava (23 aprilie 2012)

Vezi și 
 Casa de Cultură din Suceava

Suceava
Suceava